Соинское — топоним в России:
 Соинское — деревня в Боровичском районе Новгородской области;
 Соинское — озеро в Пустошкинском районе Псковской области.

См. также 
 Соинское сельское поселение — муниципальное образование в Хиславичском районе Смоленской области.